Egnàcia, ciutat romana de la Pulla
 Gens Egnàcia, gens romana d'origen samnita que es va establir a Teanum.